11-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 1999 проводился в городе Антверпен (Бельгия) с 19 по 30 июля 1999 года с участием 16 команд.

В Бельгии и городе Антверпен женский чемпионат Европы проводился в 3-й раз.

Чемпионом Европы (в 5-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд) стала сборная Италии, победив в финале сборную Чехии. Третье место заняла сборная России (впервые завоевав какие-то медали женского чемпионата Европы).

Формат соревнований 
Команды были разбиты на два дивизиона — A и B; чемпионом становилась команда, победившая в дивизионе A; команда-победитель дивизиона B на следующем чемпионате переходила в дивизион A.

Дивизион А

Групповой этап 

 Проходят в классификацию за 1—4 места
 Проходят в классификацию за 5—7 места

Классификация за 5—7 места 
Команды играют по круговой системе в один круг.

Классификация за 1—4 места 
Команды играют по круговой системе в один круг, определяя места, с которых они выйдут в плей-офф.

Плей-офф 
Плей-офф за медали и 4-е место играется по системе Пейджа.

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате переходят в дивизион A

Примечания 

1999 год в софтболе
1999
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Антверпене
Чемпионаты Европы в Бельгии
Софтбол
Июль 1999 года